Molekulska formula -{C6H9NO}- se može odnositi na:

 2-Acetil-1-pirolin
 Karbapenam
 N-Vinilpirolidon